Imię i nazwisko Béla Szekeres nosili lub noszą m.in.:
 Béla Szekeres (ur. 1933) – węgierski kolarz torowy
 Béla Szekeres (1938–2000) – węgierski lekkoatleta